Georgentor heißen oder hießen folgende Bauwerke:

Georgentor (Dresden)
 Georgentor (Eisenach), früheres Stadttor in der Eisenacher Stadtmauer, Thüringen
Georgentor (Naumburg)
Königstor (Berlin) #Das Königstor der alten Berliner Stadtmauer